Petrinum ist der Name
 verschiedener Gymnasien, siehe Gymnasium Petrinum
 eines historischen Gebäudekomplexes der Universität Leipzig, siehe Juridicum (Leipzig)